Спи́шска-Ста́ра-Ве́с (, , ) — город в восточной Словакии на границе с Польшей, центр Замагурья. Население — около 2,3 тыс. человек.

История 
Город впервые упоминается в 1309 году. В средние века город несколько раз служил местом переговоров венгерского и польского королей. В 1399 Спишска-Стара-Вес стала городом.

Достопримечательности 
 Готический костёл св. Марии

Примечания 

Города Словакии